Видал може да се отнася за:
 Артуро Видал (р. 1987), чилийски футболист
 Гор Видал (1925-2012), американски писател
 Сесар Видал (р. 1958), испански писател
 Видал блан, сорт грозде